Malaver puede referirse a:

 Antonio Malaver (1835-1897), político y jurisconsulto argentino;
 Malaver, barrio de Villa Ballester, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Villa Malaver, barrio del Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Estación Malaver, estación de ferrocarril en Malaver, Villa Ballester, Argentina.
 Julio Garrido Malaver (1909-1997), escritor y político peruano